Biełaja (ros. Белая) – nazwa miejscowości w Rosji, Białorusi i Ukrainie oraz kilkudziesięciu rzek w Rosji

Rzeki w Rosji 

 Biełaja – dopływ Kamy
 Biełaja – dopływ Kubania
 Biełaja – dopływ Angary
 Biełaja – dopływ Anadyru

Miejscowości

Białoruś 
 Biełaja – osada w obwodzie brzeskim (rejon kamieniecki)

Rosja 
 Biełaja – słoboda w obwodzie kurskim

Ukraina 
 Biełaja – wieś w obwodzie winnickim (rejon lipowiecki)
 Biełaja – wieś w obwodzie winnickim (rejon jampolski)
 Biełaja – wieś w obwodzie tarnopolskim (rejon tarnopolski (do 2020))
 Biełaja – wieś w obwodzie tarnopolskim (rejon czortkowski)
 Biełaja – wieś w obwodzie chmielnickim
 Biełaja – wieś w obwodzie czerniowieckim